Boal est un nom propre qui peut désigner :

Patronymes 

 Augusto Boal (1931-2009), écrivain, dramaturge, metteur en scène brésilien ; 
 Desmond Boal (1929-2015), avocat nord-irlandais ; 
 Mark Boal (1973-),  journaliste, scénariste et producteur américain ; 
 Tim Boal (1985-), surfeur français.

Toponyme 

 Boal, commune située dans les Asturies en Espagne.